Bassermann är ett efternamn som burits av bland andra:

Albert Bassermann (1867–1952), tysk skådespelare
August Bassermann (1847–1931), tysk teaterledare
Ernst Bassermann (1854–1917, tysk jurist 
Friedrich Daniel Bassermann (1811–1855), tysk politiker
Gustav Heinrich Bassermann (1849–1909), tysk teolog